Chicherio ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Chicherio-Sereni (1859–1918), Schweizer Politiker
 Fulgenzio Chicherio (1827–1907), Schweizer Jurist und Offizier der Schweizer Armee